Континентални куп у хокеју на леду 2013/14. је седамнаеста сезона Континенталног купа. Сезона стартује 27. септембра 2013. утакмицама у Београду, а завршава се 12. јануара 2014. године.

Завршни турнир ће се одржати у Руану у Фрнацуској од 10. до 12. јануара 2014.

За победу у регуларном делу добија се 3 бода, а за пораз 0. Победа након продужетка или пенала доноси 2, а пораз 1 бод.

Прва рунда

Група А 
Утакмице у првој рунди играју се у Београду, у Леденој дворани Пионир од 27. до 29. септембра 2013. године. На турниру учествују домаћин Партизан, ЦСКА из Софије, Талин Викинг-Спорт из Естоније и шпански клуб Викторија Гастејз.

Табела

Друга група

Група Б 
Утакмице друге рунде, групе Б играју се у Нотингему, у Уједињеном Краљевству од 18. до 20. октобра 2013. године. На турниру учествују домаћин Нотингем пантерси, ХИС Хаг из Холандије, Јуниорс Рига из Летоније и победник групе A, Талин Викинг-Спорт из Естоније.

Табела

Група Ц 
Утакмице друге рунде, групе Б играју се у Дунаујварошу, у Мађарскоју од 18. до 20. октобра 2013. године. На турниру учествују домаћин Дунаујварош ацелбикак, Краковија из Пољске, Чиксереда из Румуније и Славија из Словеније.

Табела

Трећа рунда

Група Д

Група Е

Завршни турнир

Спољашње везе 

 Распоред на сајту ИИХФ

Континентални куп у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2013.
Хокеј на леду у 2014.